lett lat, Lettország hivatalos pénzneme 2013-ig
 lat, régi magyar súlymérték
 lat, ezüstövözetek finomságának jelölésére használt mértékegység.
 LAT, azaz lat-kapcsolat vagy látogató partnerkapcsolat